Diamante — pedra preciosa

Geografia

Argentina 
Diamante (departamento)

Brasil 
Diamante (Paraíba)
Diamante do Norte
Diamante do Sul
Diamante d'Oeste

Itália 
Diamante (Itália)

Outros
Diamante (álbum)
Mitsubishi Diamante

Ver também
Diamond

Desambiguações de topônimos